Life on the Murder Scene перший концертний альбом американської групи My Chemical Romance, який був випущений 21 березня 2006 року.

Треклист 
 Thank You for the Venom – 3:49
 Cemetery Drive – 3:16
 Give 'Em Hell, Kid – 2:20
 Headfirst for Halos – 2:42
 Helena – 3:37
 You Know What They Do to Guys Like Us in Prison – 3:11
 The Ghost of You – 3:26
 I'm Not Okay (I Promise) – 3:08
 I Never Told You What I Do for a Living – 3:43
 Bury Me in Black – 2:37
 Desert Song – 3:50

Джерела 
 Life on the Murder Scene  Allmusic
 Life on the Murder Scene  last.fm

Альбоми My Chemical Romance
Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми
Музичні альбоми 2006
Музичні альбоми за алфавітом
Рок-альбоми